Собор святого Стефана — название христианских соборов, освящённых в честь Святого Архидиакона Стефана:

 Собор Святого Стефана (Агд) — бывший католический кафедральный собор в Агде, Франция.
 Базилика Святого Стефана (венг. Szent István-bazilika) — католический собор в Будапеште, Венгрия.
 Кафедральный собор Буржа — католический кафедральный собор в Бурже, Франция; под алтарём которого хранится сосуд с кровью святого Стефана.
 Собор Святого Стефана (нем. Stephansdom) — кафедральный католический собор в Вене, Австрия.
 Собор Святого Стефана (Афон) — православный собор в Костамоните, п-ов Афон, Греция.
 Собор Святого Стефана (Литомержице) — католический кафедральный собор епархии Литомержице, Чехия.
 Собор Святого Стефана (Мец) — католический собор в Меце, Франция.
 Собор Парижской Богоматери в Париже, возникший в результате объединения храма Святого Стефана и более поздней церкви Богоматери
 Собор Святого Стефана (Париж) — православный кафедральный собор греческой Галльской митрополии в Париже.
 Кафедральный собор Святого Стефана (Пассау) — католический кафедральный собор в Пассау, Германия.
 Собор Святого Стефана (Сен-Бриё) — католический собор в Сен-Бриё, Бретань.
 Свято-Стефановский собор (Сыктывкар) — православный кафедральный собор в Сыктывкаре, Россия.
 Собор Святого Стефана (Туль) — бывший католический собор в Туле, Франция.
 Собор Святого Стефана (Хвар) — католический кафедральный собор в Хваре, Хорватия.

 Николаевский собор (Полоцк) (православный) — до 1830 католический храм святого Стефана в Полоцке, ныне Белоруссия.

См. также 
 Церковь Святого Стефана

Примечания